Krylja Sowietow Moskwa (piłka nożna) – rosyjski klub piłkarski
 Krylja Sowietow Moskwa (hokej na lodzie) – rosyjski klub hokejowy